Адамантий () — древнеримский врач начала V века.

Адамантий имел звание ιατρικων λόγων σοφιστής, что означает «учитель врачебных наук». Известно, что он был евреем по происхождению и одним из тех, кто бежал из Александрии во время изгнания евреев оттуда Патриархом Александрийским Кириллом в 415 году. Адамантий отправился в Константинополь, где был убеждён принять христианство архиепископом Аттиком, а затем вернулся обратно в Александрию. Больше о его жизни ничего неизвестно.

Адамантий является автором трактата на греческом языке по физиогномике () в двух книгах. Этот труд дошёл до наших дней и по признанию самого Адамантия большей частью был заимствован у труда софиста Антония Полемона. Труд посвящён некоему «Констанцию», который по предположению Фабрициуса был западноримским императором Констанцием III. Это сочинение впервые было опубликовано на греческом языке в Париже в 1540 году.

Другое произведение Περί Ανέμων () дошла только в извлечениях Аэция из Амиды.

Примечания

Литература 
 

Медики Древнего Рима
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени